Steigleder ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Steigleder (1561–1633), deutscher Komponist und Organist (Vater von Johann Ulrich)
 Eugen Steigleder (1876–1941), deutscher Architekt
 Gerd Klaus Steigleder, Mitglied der Leopoldina (Innere Medizin und Dermatologie)
 Günter Steigleder (1925–1995), deutscher Politiker (SED)
 Horst Steigleder (* 1930), deutscher Kapitän zur See und Militärhistoriker
 Johann Ulrich Steigleder (1593–1635), deutscher Komponist und Organist des Frühbarock
 Klaus Steigleder, Professor am Arbeitsbereich Angewandte Ethik, Institut für Philosophie, Ruhr-Universität Bochum